

Села:
 Гаврилівці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Гаврилівці — Чернівецька область, Чернівецький район

Гаврилівці — село, Вітебська область, Браславський район